Rosilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bidens pilosa; 
 el nombre común de la planta Papaver dubium; o
 el nombre común de la planta '''''Ribes uva-crispa.